Burcu ist ein türkischer weiblicher Vorname mit der Bedeutung „der Wohlgeruch, der schöne Duft“, der vereinzelt auch als Familienname vorkommt.

Namensträger

Vorname 

 Burcu Biricik (* 1989), türkische Schauspielerin
 Sophie Burcu Dal (* 1981), deutsche Schauspielerin türkischer Herkunft
 Burcu Güneş (* 1975), türkische Popmusikerin
 Burcu Çelik Özkan (* 1986), türkisch-kurdische Politikerin
 Burcu Subatan (* 1997), türkische Leichtathletin
 Burcu Yüksel (* 1990), türkische Hochspringerin

Familienname 
 Taylan Burcu (* 1985), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Türkischer Personenname